Тауза́р (Тозёр) () — вилайет на западе Туниса.
 Административный центр — город Таузар.
 Площадь — , население —

География 
На северо-востоке граничит с вилайетом Гафса, на юго-востоке с вилайетом Кебили, на западе с Алжиром. На юго-востоке находится пересыхающее озеро Шотт-эль-Джерид.

Административное деление 
Вилайет Таузар делится на 5 округов:
 Дегаш (Degache)
 Хазуа (Hazoua)
 Нефта (Nefta)
 Тамерза (Tameghza)
 Таузар (Tozeur)

Примечания